Plusieurs partis politiques ont porté ou portent ce nom :
 Mouvement des citoyens, parti français ;
 Mouvement des citoyens, parti islandais ;

Voir aussi
 Mouvement des citoyens indépendants – Parti socialiste, parti santoméen ;
 Mouvement des citoyens conscients, parti christophien ;
 Mouvement des citoyens pour le changement, parti belge ;
 Mouvement des citoyens pour une démocratie de développement, parti sénégalais ;
 Mouvement indépendant des citoyens, parti aux îles Vierges des États-Unis.